

Localidades

Coahoma (Mississippi)
Coahoma (Texas)
Condado de Coahoma

Desambiguações de topônimos